Moimenta (Cinfães) - freguesia no concelho de Cinfães
 Moimenta da Beira - vila e município do distrito de Viseu
 Moimenta da Beira (freguesia) - freguesia sede do município de Moimenta da Beira
 Moimenta de Maceira Dão - freguesia no concelho de Mangualde
 Moimenta da Serra - freguesia no concelho de Gouveia
 Moimenta (Terras de Bouro) - freguesia no concelho das Terras do Bouro
 Moimenta (Vinhais) - freguesia no concelho de Vinhais

Pode também estar à procura de:

 Moimentinha - freguesia no concelho de Trancoso

Desambiguação